Hafellner kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Hafellner

Robotskapade auktorsförkortningar